Krobokan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Krobokan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Krobokan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar